Австри́йский дом ():

 «Австрийский дом» — название рода Габсбургов, правителей Австрии c 1282 года.
 Австрийский дом в Москве — посольство Австрии.